Николай Степанович Сунцов (—) — советский учёный-, член-корреспондент АПН СССР (1968).

Биография 
Родился  в Вятке в семье рабочего-железнодорожника.

В 1930 году — окончил школу-семилетку № 53 Северной железной дороги и решив стать железнодорожником, два года проучился школе фабрично-заводского ученичества на помощника машиниста, где имел только отличные и хорошие отметки, но в результате травмы коленного сустава пришлось ампутировать правую ногу, после чего перешёл в слесари по ремонту паровозов.

Позже, сдав экстерном экзамены за среднюю школу, поступил на физико-математический факультет Кировского государственного педагогического института, который окончил в 1938 году.

Из характеристики студента Н. С. Сунцова (дана директором института Ф. С. Орешковым и деканом И. И. Бессоновым): «Академически успевает хорошо, педпрактику провёл отлично. Вёл общественную работу в качестве старосты духового оркестра, агитатора на избирательном участке. К работе относится серьёзно».

После окончании института работал учителем физики, через год стал руководить городской секцией физиков-методистов, затем был назначен завучем, директором школы.

В дальнейшем более двадцати лет работал в аппарате ЦК КПСС: вел пропаганду педагогических знаний среди родителей и общественности, будучи председателем президиума центрального совета Всероссийского педагогического общества, активно участвовал в международных симпозиумах и конференциях, вёл обширную переписку с зарубежными учёными, был избран почётным членом Болгарской и Румынской академий наук.

В 1968 году — избран членом-корреспондентом АПН СССР от Отделения теории и истории педагогики, являлся заместителем академика-секретаря Отделения.

Организовал и более 15 лет возглавля НИИ школ Министерства просвещения РСФСР.

Автор монографии «Управление общеобразовательной школой. Вопросы теории и практики» (М.: Педагогика, 1982).

Николай Степанович Сунцов умер .

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 медали

Ссылки 
 

Выпускники Вятского государственного университета